

Geografia
 Atherton – altopiano australiano nel Queensland
 Atherton – città australiana del Queensland
 Atherton – distretto britannico della Grande Manchester
 Atherton – città statunitense della Contea di San Mateo, California

Persone
 Gee Atherton (1985) – mountain biker britannico
 Gertrude Atherton (1857-1948) – scrittrice statunitense
 John Atherton (1598-1640) – vescovo anglicano irlandese
 Minna Atherton (2000) – nuotatrice australiana
 Peter Atherton (1970) – ex calciatore inglese
 Rachel Atherton (1987) – mountain biker britannica
 William Atherton (1947) – attore statunitense